Кубок УЄФА 1994–1995 — двадцять четвертий розіграш Кубка УЄФА, у якому у двохматчевому фіналі перемогу здобув італійський клуб «Парма», здолавши команду співвітчизників «Ювентус» із загальним рахунком 2-1.

Попередній раунд 

|}

Перший раунд 

|}

Другий раунд 

|}

Третій раунд 

|}

Чвертьфінали 

|}

Півфінали 

|}

Фінал

Перший матч

Другий матч

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Баджо виводить «Парму» вперед ; uefa.com, 1 червня 1995
 Кубок УЄФА 1994-95 на rsssf.com  

1994
1994 у футболі
1995 у футболі